EFS est un sigle pouvant désigner :

 établissement français du sang, un établissement public chargé de la gestion des produits sanguins en France ;
 Encrypting File System, un système de fichiers gérant le chiffrement des fichiers et disponible sur les versions récentes de Microsoft Windows ;
 École française de spéléologie, une commission de la Fédération française de spéléologie dont le but est de développer tout ce qui touche à l'enseignement de la spéléologie ;
 Event-free survival, une survie sans évènement, un terme couramment utilisé en cancérologie.
 Eau froide sanitaire, annotation pour désigner sur des plans d’architecte le passage de la distribution en eau froide potable.